В математической физике при́нцип Дирихле́ относится к теории потенциала и формулируется следующим образом: если функция u(x) есть решение уравнения Пуассона:
 
в области  с граничным условием  на границе , то u может быть найдена как решение вариационной задачи: найти минимум
  
среди всех дважды дифференцируемых функций  таких, что  на границе .

Данное утверждение сформулировал (но не доказал) немецкий математик Дирихле. Карл Вейерштрасс показал, что в некоторых ситуациях принцип Дирихле неверен; позднее условия его применения уточнили Бернгард Риман, Анри Пуанкаре, Давид Гильберт и другие математики.

Литература 
 Бердичевский В. Л. Вариационные принципы механики сплошной среды. — М.: Наука, 2005, ISBN 978-5-9221-0576-7.
 Михлин С. Г. Вариационные методы решения задач математической физики. УМН, 5:6(40) (1950), 3—51.

Ссылки 
 

Математический анализ
Вариационное исчисление
Дифференциальные уравнения в частных производных
Гармонические функции
Дирихле
Математические принципы